Vitalisia (sprinkhanen) , 1914, een geslacht van veldsprinkhanen
 Vitalisia (kevers) , 1924, een ongeldige naam voor een geslacht van boktorren